Gestione forestale sostenibile
 Global File System
 Global Forecast System – Modello numerico di previsione meteorologica
 Google File System